

Musica 
 Night Visions – album degli Imagine Dragons del 2012

Televisione 
 Delitti in forma di stella (Night Visions) – film per la televisione del 1990 diretto da Wes Craven
 Night Visions – serie televisiva statunitense, in onda nel 2001

Pagine correlate 
 Night Vision